Batherson ist der Familienname folgender Personen:
 Drake Batherson (* 1998), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Norm Batherson (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler